Пётр Алексеевич Смирнов (1831—1907) — духовный , , , , , протоиерей Русской православной церкви.

Биография 
Пётр Смирнов родился  года в семье священника в Мышкине Ярославской губернии. Получил образование в Ярославской духовной семинарии и в Московской духовной академии, которую окончил в 1854 году и был оставлен при академии в должности бакалавра по классу церковной археологии и еврейского языка. Возведён в степень магистра 31 августа 1855 года.

Был рукоположен в священника церкви Св. Равноапостольной Марии Магдалины в Императорском Вдовьем доме 29 марта 1859 года. Преподавал Закон Божий в Пресненской воскресной школе (с 7 июля 1860 по 31 августа 1861 г.) и во 2-й Московской гимназии (с 27 августа 1860 г. по 1885 г.). Служил в церкви святых Косьмы и Дамиана на Малоросейке, затем — в Петропавловской церкви на Басманной

Получил 1 апреля 1874 года сан протоиерея Русской православной церкви, со временем занял пост председателя учебного комитета при Священном синоде (30 сентября 1897 — 3 января 1905).

Был утверждён 8 ноября 1884 года в дворянском достоинстве. Был назначен 26 декабря 1885 года сверхштатным членом Училищного совета при Св. Синоде (затем был товарищем председателя совета) и в 1886 году переехал из Москвы в Санкт-Петербург, где был настоятелем Исаакиевского собора (с 19 февраля 1886 по 4 октября 1897 года). С 4 октября 1897  до 8 декабря 1905 года он состоял председателем Учебного комитета при Святейшем Синоде.

С момента основания в 1888 году состоял сотрудником еженедельного журнала «Церковные ведомости», ставшего официальным органом Св. синода; в 1901 году стал его редактором, и в этой должности он проработал почти до самой смерти, передав пост в 1906 году своему коллеге по учебному комитету РПЦ протоиерею Василию Жмакину.

Умер  года.

Библиография 
Пётр Алексеевич Смирнов — автор многочисленных духовных трудов, переиздававшихся при его жизни и после смерти. За свои труды он был избран в почётные члены духовных академий: Московской — 5 декабря 1887 г., Казанской — 29 ноября 1895 г., Санкт-Петербургской — 31 декабря 1895 г. Им был составлен и издан ряд учебников по предметам курса Закона Божия, в их числе:
 О законе Божием и заповедях: По руководству православн. катехизиса. — М.: тип. А. В. Кудрявцевой, 1875. — 112 с.
 Изд. 3-е. — СПб., 1894.
 История христианской православной церкви. Курс 6-го класса классических гимназий. — М., 1876 — 274 с.
31-е изд. — СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1916. — 295 с.
 Материалы по истории церкви. Кн. 4: История христианской православной церкви / протоир. Петр Смирнов. — М.: Крутицкое Патриаршее подворье: Грааль, 1998. — 267, [1] с.
 Священная история Ветхого Завета в объеме гимназического курса… — М.: тип. А. В. Кудрявцевой, 1876. — VIII, 202 с. 
 25-е изд. — СПб.: тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1915.  208 с. 
 Краткая священная история Ветхого завета. — М.: кн. маг. Ф.И. Салаева, 1878.
 Священная история Нового Завета в объеме гимназического курса. — М.: Салаев, 1879.
 26-е изд. -— СПб.: тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1916. — 168, IV с.
 Краткая церковная история. — М.: кн. маг. насл. бр. Салаевых, 1880.
 27-е изд. — Петроград: Тип. М. П. Фроловой, 1917. — 96 с. 
 Иоаким, патриарх Московский / Свящ. П. Смирнов. — М.: тип. Л. Ф. Снегирева, 1881.  [1], 274 с.
 Изложение христианской православной веры. Опыт повторения Катихизиса с доп. из богословия. — М.: тип. б. А. В. Кудрявцевой, 1882. — VIII, 119 с.
 26-е изд. — СПб.: тип. И. В. Леонтьева, 1915. — 272 с.
 Прошедшее в церковно-приходской школе на западе в виду будущего нашей. — М. : тип. Л. Ф. Снегирева, 1884. — 58 с.
 Церковно-приходская школа. Упадок ее на западе Европы и значение для России. — 2-е изд. — СПб.: Тип.-лит. П. И. Шмидта, 1886. — 55 с.
 Изд. 5-е. — СПб.: Типо-лит. П. И. Шмидта, 1894. — 54 с.
 Несколько слов и речей / [Соч.] Прот. П. Смирнова. — М.: Унив. тип. (М. Катков), 1886. — [4], 222 с.
 Начальные сведения из истории церкви : Учебник для двухкл. церковно-приход. шк. — СПб.: типо-лит. П.И. Шмидта, 1889. — 80 с.
 17-е изд. — СПб.: тип. И. В. Леонтьева, 1915. — 79 с.
 Руководство по Закону Божию для православных воинов. — СПб.: типо-лит. И. А. Фролова, 1893. — 128 с.
 7-е изд. — СПб.: тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1912.
 Существенные черты христианского нравоучения. — СПб.: типо-лит. И. А. Фролова, 1893. — IV, 64 с.
 16-е изд. — СПб.: тип. И. В. Леонтьева, 1916.
 Ветхозаветная история: В объеме курса жен. учеб. заведений. — СПб.: типо-лит. И. А. Фролова, 1895. — 152, IV с. : ил., карт.
 7-е изд. — Петроград: тип. И. В. Леонтьева, 1917.
 Очерк истории церкви (общей до X века). — СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1901.
 Краткая священная история (Учеб. руководство для церковно-приходских школ). — 2-е изд. — СПб.: типо-лит. М. П. Фроловой, 1899. — 142, IV с.
 12-е изд. — СПб.: тип. «Труд», 1915. — 136 с.
 Наставление в законе божием. — СПб.: Училищ. сов. при святейшем Синоде, 1902. — 170, V с.
 9-е изд. — СПб.: Училищ. сов. при святейшем Синоде, 1913. 
 Прославление святых в Церкви Христианской Православной: К торжеству прославления преподоб. и богонос. отца нашего Серафима Саровского. — СПб., 1903. —  122 с.
 Святая четыредесятница и страстная седьмица : Сб. ст. для назидат. чтения. — 2-е изд. — М.: т-во И. Д. Сытина, 1904. — VIII, 347 с.

В разные годы им написаны многочисленные брошюры: О Боге, как высочайшем Духе; О церкви (1887); О Православии; Рационализм и Православие (1893); Рационализм и школа; Об учительстве в Церкви Православной.

Ряд его сочинений был переведён на английский, французский, шведский, грузинский и другие иностранные языки.

В 1896—1903 годах в Санкт-Петербурге было издано полное собрание его сочинений (теоретические богословские рассуждения, слова, речи, статьи о школьных вопросах и т. п.) в пяти выпусках.

Награды 

 30 апреля 1863 г. — бархатная фиолетовая скуфья.
 14 мая 1869 г. — бархатная фиолетовая камилавка.
 1 апреля 1877 г. — наперсный крест от Св. Синода.
 16 января 1872 г. — набедренник.
 1 декабря 1885 г. — золотой наперсный крест от сослуживцев 2-й Московской гимназии.
 10 февраля 1890 г. — митра.
 2 марта 1890 г. — палица.  
 21 марта 1893 г. — наперсный крест с украшениями.
 15 апреля 1878 г. — орден Св. Анны 3-й степени.
 18 апреля 1881 г. — орден Св. Анны 2-й степени.
 15 мая 1883 г. — орден Св. Владимира 4-й степени. 
 24 мая 1886 г. — орден Св. Владимира 3-й степени.
 10 октября 1893 г. — черногорский орден князя Даниила 2-й степени. 
 6 мая 1895 г. — орден Св. Анны 1-й степени. 
 12 марта 1897 г. — сербский орден Св. Саввы 2-й степени.

Был награждён орденом Святого Александра Невского.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Настоятели Исаакиевского собора. 1858—2005
 Протоиерей Пётр Алексеевич Смирнов.

Выпускники Ярославской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Преподаватели 2-й Московской гимназии
Протоиереи по алфавиту
Протоиереи Русской православной церкви
Авторы учебников
Духовные писатели
Настоятели Исаакиевского собора